Wojciech Chmielewski (ur. 13 kwietnia 1995 w Kowarach) – polski saneczkarz, uczestnik igrzysk olimpijskich w 2018. Startuje w parze z Jakubem Kowalewskim.

Życiorys 
Studiuje wychowanie fizyczne w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata U23

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata - indywidualnie

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata – drużynowo

Mistrzostwa Polski w saneczkarstwie

Bibliografia 
 
 

Polscy saneczkarze
Polscy saneczkarze na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)
Ludzie urodzeni w Kowarach
Urodzeni w 1995
Saneczkarze MKS Karkonosze